Municipio de Sullivan puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sullivan (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ramsey.
 Municipio de Sullivan (condado de Livingston, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Livingston.
 Municipio de Sullivan (condado de Moultrie, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Moultrie.
 Municipio de Sullivan (condado de Grant, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Grant.
 Municipio de Sullivan (condado de Muskegon, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Muskegon.
 Municipio de Sullivan (condado de Polk, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Polk.
 Municipio de Sullivan (condado de Ashland, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ashland.
 Municipio de Sullivan (condado de Tioga, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Tioga.